Sedmiramenným svícnem může být myšleno:

 Menora – symbol judaismu, liturgický předmět
 Sedmiramenný svícen (Brno) – mosazné lité dílo
 Milánský svícen – bronzové lité dílo s románskou podstavou
 Sedmiramenný svícen (literární dílo) – soubor povídek Josefa Škvoreckého

Wikipedie:Rozcestníky